Кубок мира по квиддичу 2014 года, известный в то время как Глобальные игры, был второй выпуск этого международного чемпионата национальных сборных. Он был сыгран в городе Бёрнаби, Канада, и США выиграли турнир во второй раз подряд. США победили в финале против Австралии 210 * : 0.

Участвующие команды

Групповой этап

Финал

Результаты

Ссылки 

 Международная ассоциация квиддича
 Квиддич (Спорт)
 Официальный веб-сайт

Примечания

Комментарии 

Кубок мира по квиддичу